La dama i el rodamón (pel·lícula de 1955), pel·lícula animada estatunidenca, produïda per Walt Disney
 La dama i el rodamón (pel·lícula de 2019), pel·lícula estatunidenca, remake de la pel·lícula homònima de 1955